Туак () — алкогольний напій
 Туак — назва села Рибаче Алуштинської міської ради Автономної Республіки Крим до 1945 року